Siboni er et italiensk efternavn, der henviser til flere personer:

 Erik Siboni – komponist.
 Giuseppe Siboni – sanger og sanglærer.
 Knud Siboni – mikrobiolog.
 Tage Siboni - advokat

Efternavne